Чичиказапан има више значења:

 Чичиказапан (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чичиказапан (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику